Dębie ist der Name dreier Ortschaften in Polen:
 in der Wojewodschaft Masowien, Gemeinde Grójec
 in der Wojewodschaft Oppeln, Gemeinde Chrząstowice, siehe Dembio
 Dębie (Popów) in der Wojewodschaft Schlesien, Gemeinde Popów

Siehe auch:
 Debie